Caça
 Caça silvestre
 Caçador (militar)
 Caçador profissional

Ficção
 Caçadora (DC Comics)
 Caçador (DC Comics)
 Caçadora (Helena Wayne)
 O Caçador (série de televisão) - série de TV brasileira

Localidades 
 Caçador

Outros
 Caçador Atlético Clube

Desambiguação